Верхний Баскунчак — название ряда объектов Астраханской области России:

Населённые пункты 

 Верхний Баскунчак — посёлок городского типа в Ахтубинском районе Астраханской области
 Верхний Баскунчак (городское поселение)

Железная дорога 

 Верхний Баскунчак — узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги 
 Верхний Баскунчак (локомотивное депо)

См. также 

 Баскунчак (значения)